La notion d’appareil (du latin appărāre préparer) réfère à un assemblage cohérent d’organes actifs ou structurants conférant au tout sa fonctionnalité ou sa cohésion.

Dans un contexte plus abstrait, ce terme est utilisé pour faire référence à un ensemble organisé de systèmes (ex : « appareil politique »).

Sens concret

Sciences et technologie 
 En anatomie, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire et l'appareil génital sont un ensemble d'organes anatomiques dont le fonctionnement cohérent permet d'assurer une fonction complexe commune. Voir appareil (anatomie).
 En architecture, l'appareil désigne un ensemble de pierres assemblées de façon précise pour confectionner un mur ou un élément du mur (arc).
 En orthodontie, le port d'un appareil orthodontique aide à la mise en place correcte des dents définitives.
 En photographie, l'appareil photographique effectue la prise de vue.
 En technologie, un appareil de mesure, électrique, électrotechnique, électronique, informatique est un produit fini fonctionnel délivrant de façon largement autonome le service attendu par l'utilisateur final.
 Un appareil électroménager est en particulier destiné à un usage domestique.
Un appareil ayant pour fonction principale de délivrer un travail mécanique est une machine.

Transports 
 En aviation, un appareil désigne un aéronef.
 Dans la marine, le terme apparaux (ou appareils) s'applique aux machines embarquées.

Divers 
 En cuisine, un appareil est une préparation normalisée en général de différents ingrédients que l'on va utiliser avec d'autres produits pour réaliser une recette. Il s'agit donc d'une étape intermédiaire de la recette se présentant généralement sous forme de matière fluide.
 En gymnastique ou dans d'autres sports, un appareil est une installation également appelée agrès de sport posés au sol et permettant des exercices spécifiques (barres parallèles, Cheval d'arçons).

Autres significations

Langage et littérature 
 En langage, l'appareil désigne un dehors fastueux, ce qui met en valeur l'apparence d'une personne, d'une cérémonie ; apparat, pompe, etc.
 En littérature, ce terme est utilisé en litote pour faire référence à la nudité : « dans le simple appareil d’une beauté qu’on vient d’arracher au sommeil » Jean Racine in Britannicus Acte II sc 2. Autre expression : « dans le plus simple appareil » = nu.

Sciences sociales et politiques 
 En politique : l'appareil idéologique d'État, une notion créée par Louis Althusser.
 De manière plus spécialisée, on appelle appareil d'un parti ou d'un syndicat l'ensemble des institutions matérielles permettant de le faire fonctionner, comme les instances directoriales, les comités, etc.

Voir aussi 
 
 Accessoire
 
 Machine, Machine-outil
 
 Ustensile
 Liste de fabricants d'instrumentation scientifique

Homonymie